Подбо́рный сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — посёлок Подборный.

География 
Климат континентальный. Температура январь −16 °C, февраль −13 °C, март +2 °C, апрель +10 °C, май +18 °C, июнь +24 °C, июль +27 °C, август +25 °C, сентябрь +16 °C, октябрь +6 °C, ноябрь −2 °C, декабрь −7 °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 707 человек, в том числе 340 мужчин и 367 женщин.

Состав поселения 
 Красноряжский (посёлок) — 
 Подборный (посёлок, административный центр) — 
 Радостный (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края